Dans le domaine des graffitis, et en anglais,  (ce qui signifie littéralement, en français, « voiture entière ») désigne le fait de recouvrir entièrement de peinture les surfaces externes d'une voiture de chemin de fer (souvent même les vitres, qui sont donc opacifiées). Cet acte est  le plus souvent illégal, exposant son auteur à de sévères sanctions pénales.

Voir aussi 
 Graffiti
 Top to bottom
 End to end
 Whole train

Graffiti
Chemin de fer dans la peinture